Berlancourt, commune française de l'Aisne
 Berlancourt, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France